Little är det engelska ordet för liten. Det ingår i namn och beteckningar av vitt skilda slag. Det är namnet på en skotsk klan och är därmed ett traditionellt skotskt efternamn.

Personer med Little som efternman
 Brad Little (född 1954), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Idaho
 Broc Little (född 1988), amerikansk ishockeyspelare, verksam i Sverige
 Bryan Little (född 1987), kanadensisk ishockeyspelare
 Chauncey B. Little (1877–1952), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Kansas
 Cleavon Little (1939–1992), amerikansk skådespelare
 Harold Little (1893–1958)), kanadensisk roddare
 John Sebastian Little (1851–1916), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Arkansas
 Kevin Little (född 1968), amerikansk kortdistanslöpare
 Kim Little (född 1990), skotsk fotbollsspelare
 Lawson Little (1910–1968), amerikansk golfspelare
 Mark Little (född 1988), engelsk fotbollsspelare
 Natasha Little (född 1969), brittisk skådespelare
 Ralf Little (född 1981), brittisk skådespelare
 Sally Little (född 1951), amerikansk golfspelare
 Samuel Little (1940–2020), amerikansk seriemördare
 Tasmin Little (född 1965), brittisk violinist

Personer med Little som del av ett artistnamn, smeknamn eller liknande

Män
 Little Crow (omkring1810–1863), siouxhövding
 Little Gerhard, egentligen Karl-Gerhard Lundkvist, (född 1934), svensk rocksångare
 Little Richard, egentligen Richard Wayne Penniman (född 1932), amerikansk rockartist
 Little Walter, egentligen Marion Walter Jacobs (1930–1968), amerikansk bluesmunspelare
Little Willie John, född Willie Edward John (1937–1968), amerikansk R&B-sångare

Kvinnor
 Little Boots, egentligen Victoria Christina Hesketh (född 1984), engelsk electropopsångerska
 Little Eva, egentligen EvaNarcissus Boyd (1943–2003), amerikansk sångerska
 Little Jinder, egentligen Josefine Jinder (född 1988), svensk popartist

Skotska efternamn